David Meriwether ist der Name folgender Personen:

* David Meriwether (Politiker, 1755) (1755–1822), US-amerikanischer Politiker, Kongressabgeordneter aus Georgia
 David Meriwether (Politiker, 1800) (1800–1893), US-amerikanischer Politiker, Senator aus Kentucky